L'expression Hong Kong Film Awards 1997 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1997
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1998 mais honorait des films sortis en 1997 à Hong Kong